Die Volleyball-Weltmeisterschaft der Männer 1960 fand vom 28. Oktober bis 11. November in Brasilien statt. Die Sowjetunion gewann zum dritten Mal den Titel. Die Spiele wurden in Rio de Janeiro, Niterói, Resende, Santo Andre, Santos, São Paulo und Belo Horizonte ausgetragen.

Modus 
Die vierzehn Teilnehmer spielten in der Vorrunde in einer Zweier- und vier Dreiergruppen. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe ermittelten in der Finalgruppe den Weltmeister, wobei die Ergebnisse der direkten Duelle in die Finalrunde übernommen wurden. Die restlichen Mannschaften spielten um die Ränge elf bis vierzehn.

Spielplan

Vorrunde

Finalrunde

Endstand

Weblinks 
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)

1960
Sportveranstaltung 1960
Weltmeisterschaft der Manner 1960